На зорі туманної юності (На заре туманной юности )
 «На зорі туманної юності» — оповідання російського письменника Андрія Платонова.
 На зорі туманної юності (фільм, 1970) — радянський фільм 1970 року українського режисера Володимира Луговського, за оповіданням Андрія Платонова («Укртелефільм»; сценаристи: Р. Фурман, А. Красильщиков).
 На зорі туманної юності (фільм, 1997) — російський фильм 1997 року режисера Василя Паніна (про життя і творчість російського поета О. В. Кольцова).

Інші значення 
 „На заре туманной юности...“ — перший рядок вірша «Розлука» російського поета О. В. Кольцова, а також — однойменного романсу композитора О. Л. Гурільова, написаного на ці вірші.

Примітки